Джеральдин Брукс ():
 Брукс, Джеральдин (ур. Строк; 1925—1977) — американская актриса театра, кино и телевидения.
 Брукс, Джеральдин (род. 1955) — американская писательница и журналистка.